Pahle steht für:

 Põltsamaa (Fluss)
 Ted Pahle